Мими Танасорн Чиндасук (; ) — таиландская фигуристка, выступавшая в одиночном катании. Четырёхкратная чемпионка Таиланда (2009—2011, 2013) и участница чемпионата мира (2012).

Начала заниматься фигурным катанием в 2001 году. Во время соревновательной карьеры тренировалась у различных наставников в США. Фигуристка каталась под руководством Рафаэля Арутюняна, Фрэнка Кэрролла и Энтони Лю. Одним из хореографов, с которым Чиндасук работала над постановкой программ, была Лори Никол.

За годы, проведённые в спорте, она четырежды становилась чемпионкой Таиланда, а в 2012 году участвовала в чемпионате мира, завершив турнирный путь на стадии квалификационного раунда. Рекордную для себя оценку получила на юниорском Гран-при в Турции (2009), набрав в сумме 107,88 балла. Тогда спортсменка в прокате выполнила каскад из тройного и двойного тулупов, тройной сальхов и аксель в два с половиной оборота.

После завершения карьеры в фигурном катании обучалась в калифорнийском Pepperdine University по специализации в международном бизнесе. Вне льда Мими предпочитала играть на фортепиано, рисовать и заниматься танцами. Также её привлекает изучение языков, она владеет тайским, китайским и английским языками.

Результаты

Примечания

Ссылки 
 

Персоналии по алфавиту
Фигуристы Таиланда